Le tournoi de tennis d'Hilversum est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute du 16 au .

Betty Stöve remporte le simple dames. En finale, elle bat Helga Masthoff.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helga Masthoff et Betty Stöve.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Hilversum
 Saison 1973 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Hilversum
Sport aux Pays-Bas en 1973
Tennis en juillet 1973